Frente Amplio Progresista puede referirse a:

 Frente Amplio Progresista (2006-2017), alianza legislativa en México.
 Frente Amplio Progresista (2011), frente político en Argentina.